Dampierre kan syfta på:

Personer 

 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre (1756–1793), fransk general
 Heinrich von Dampierre (1580–1620), österrikisk fältmarskalk
 Marc-Antoine de Dampierre (1676–1756), fransk ädling
 Robert de Dampierre (1888–1974), fransk diplomat

Platser 

 Dampierre, Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Dampierre, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Dampierre, Jura, fransk kommun i departementet Jura
 Dampierre, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Dampierre-au-Temple, fransk kommun i departementet Marne
 Dampierre-en-Bray, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Dampierre-en-Bresse, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Dampierre-en-Burly, fransk kommun i departement Loiret
 Dampierre-en-Crot, fransk kommun i departementet Cher
 Dampierre-en-Graçay, fransk kommun i departement Cher
 Dampierre-en-Montagne, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Dampierre-en-Yvelines, fransk kommun i departementet Yvelines
 Dampierre-et-Flée, fransk kommun i departementet  Côte-d'Or
 Dampierre-le-Château, fransk kommun i departementet Marne
 Dampierre-les-Bois, fransk kommun i departementet Doubs
 Dampierre-lès-Conflans, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Dampierre-Saint-Nicolas, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Dampierre-sous-Bouhy, fransk kommun i departement Nièvre
 Dampierre-sous-Brou, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Avre, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Boutonne, fransk kommun i departement Charente-Maritime
 Dampierre-sur-le-Doubs, fransk kommun i departementet Doubs
 Dampierre-sur-Linotte, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Dampierre-sur-Moivre, fransk kommun i departementet Marne
 Dampierre-sur-Salon, fransk kommun i departementet Haute-Saône

Se även 
 Dampierre (slott)
 Dampierre (ätt)
 Dompierre